Clube Desportivo Feirense je portugalsko športsko društvo iz grada Sante Marie da Feire na portugalskom sjeveru.

Utemeljeno je 1918. godine.

Klupske boje su plava i bijela.

Ima nogometni, biciklistički, rukometni, gimnastičarski i plivački odjel.

Vanjske poveznice 
 Službene stranice

Feirense